Macomb (Illinois)
Macomb megye, Michigan
Macomb Township, Michigan
Macomb (Missouri)
Macomb (New York)
Macomb (Oklahoma)